Сегунда 2021/2022 () — 91-й сезон второго по уровню дивизиона в системе футбольных лиг Испании с момента его создания.

Участники

Команды по Регионам

Стадионы

Турнирная таблица

Плей-офф

Полуфиналы 

|}

Жирона — Эйбар

Тенерифе — Лас-Пальмас

Финал 

|}

Бомбардиры 
Примечание: В скобках указано, сколько голов из общего числа забито с пенальти.

22 гола 
  Кристиан Стуани
  Борха Бастон

21 гол 
  Хуан Стоичков

20 голов 
   Шон Вейссман
  Рубен Кастро

18 голов 
  Умар Садик

15 голов 
  Серхио Камельо

Примечания

Ссылки 

2021/2022
Спорт в Испании в 2021 году
Спорт в Испании в 2022 году
Испания 2